Gastone Brilli-Peri (1893-1930) – ciclista, motociclista e pilota automobilistico italiano
 Mirco Brilli (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nancy Brilli (1964) – attrice italiana
 Brilli – canzone album dei BTwins (2011)